Glasklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Glasklinge (Dachsbach), linker Zufluss des Dachsbachs (zur Fichtenberger Rot) nach Finsterrot, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn 
 Glasklinge, Tal des Glasklingenbachs, rechter Oberlauf des Tannbachs (zur Wieslauf) bei Obersteinenberg, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis
 Glasklinge, Tal des Glasbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (zur Fils) nach Degenfeld, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis